En la saga cinematográfica de La Guerra de las Galaxias, Ord Sedra era un mundo del Borde Exterior, Sector Clacis. En el espacio del Remanente Imperial. El mundo montañoso, con árboles, lluvia y barro ocasionales y ciudades fortificadas de tierra formó parte del Imperio desde un momento indeterminado, pero posiblemente desde sus primeros tiempos.

Sus habitantes humanos permanecieron leales a él incluso tras firmarse la paz entre el Imperio y la Nueva República. Pero entonces llegó la Invasión de los yuuzhan vong. Tres años y medio tras haber comenzado la Invasión Vong, Veinte ocho después de la Batalla de Yavin la derrota que les infligió la República en Ebaq 9 hizo mirar a los yuuzhan vong hacia el Remanente. Pese a la ayuda de Luke Skywalker y un comando Jedi, el Gran Almirante Pellaeon no pudo defender el Imperio y pronto los vong cayeron sobre Ord Sedra. Fue la Brigada de la Paz quien guio a varios guerreros yuuzhan vong y a su flota a conquistar el planeta.

Apenas quedó una guarnición que recolectase esclavos humanos cuando apareció el Maestro jedi Kyle Katarn, su amada Jan Ors y un teniente imperial que convencieron a un grupo de soldados de asalto para liberar a los esclavos. La Brigada de la Paz fue neutralizada y el Maestro Katarn eliminó en duelo a los yuuzhan vong. La suerte de este mundo es desconocida pero seguramente se uniese a los restos de la República y el Imperio (Alianza Galáctica).

Planetas de Star Wars